Schloss Neuhausen ist der Name mehrerer Schlösser:

 Schloss Neuhausen (Prignitz) in Berge im Landkreis Prignitz
 Schloss Neuhausen (Spree-Neiße) in Neuhausen/Spree im Landkreis Spree-Neiße

Siehe auch:
 Burg Neuhausen
 Schloss Neuhaus